Ири́на Влади́мировна Маше́вская (31 марта 1965 года, Пермь) — российский химик, доктор химических наук, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности Пермской сельхозакадемии, профессор кафедры органической химии, декан химического факультета Пермского университета (с 2013).

Основатель и разработчик особого направления в химии гетероциклов — нуклеофильного превращения гетарено[е]пиррол-2,3-дионов, отличающегося разнообразием протекающих превращений и имеющих значение для практики и теории органической химии.

Биография 
В 1994 году за диссертацию "Синтез и нуклеофильные превращения 4-ароил-2,3-дигидро-2,3-пирролдионов, аннелированных азагетероциклами стороной [а] " присуждена степень кандидат химических наук (Пермский университет).

В 1994—1997 годах — ассистент, в 1997—1998 годах — старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Пермской сельскохозяйственной академии.

В 1998—2000 годах — докторант кафедры органической химии Пермского университета.

В 2000—2003 годах — доцент кафедры безопасности жизнедеятельности ПГСХА, в 2003—2005 годах исполняла обязанности заведующего кафедрой.

В 2006 году присуждена учёная степень доктор химических наук (Институт технической химии УрО РАН, Пермь; тема диссертации — «Синтез и нуклеофильные превращения гетерено[а]пиррол-2,3-дионов»), в том же году присвоено учёное звание профессора.

С 2006 года — профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПГСХА (ПГАТУ). С 2007 года — профессор кафедры органической химии Пермского университета.

В 2012 году запатентовала (совместно с А. Н. Масливцом) новый способ получения диариламинов путём проведения трехкомпонентной реакции — кипячения метиловых эфиров ароилпировиноградных кислот и о-аминофенола (патент РФ № 2439053).

С 2013 года — декан химического факультета ПГНИУ.

Организационно-административная деятельность 
В период руководства И.В. Машевской химическим факультетом ПГНИУ было открыто 4 новых направления подготовки студентов: ("Химия, физика и механика материалов", "Фармация" , "Техносферная безопасность", "Педагогическое образование".

С 2018 года химический факультет является единственным факультетом ПГНИУ, который ежегодно попадает в предметный рейтинг аналитического центра «Эксперт» по научной продуктивности российских университетов, причем сразу в двух предметных областях – химия и химические технологии.

Научное творчество 
Область научных интересов: нуклеофильные превращения гетарено[e]пиррол-2,3-дионов и исследование биологической активности синтезированных соединений.

Многие из полученных соединений проявляют разнообразную фармакологическую активность: противомикробную, противовоспалительную, анальгетическую, противогриппозную, антигипоксическую и другие, что подтверждено АС и патентами РФ (см., напр., ).

И. В. Машевская — лидер научного направления «Развитие методов направленного синтеза сложных органических молекул на основе пятичленных диоксогетероциклов и поликарбонильных соединений, металлорганических интермедиатов с целью получения лекарственных средств, пищевых добавок, биологических средств защиты растений и животных, средств защиты от коррозии» (ПГНИУ).

Имеет более 160 научных работ, из них 54 статьи Web of Science, Scopus, 3 научные монографии, 27 патентов РФ, 15 учебно-методических трудов, является научным руководителем трех кандидатов химических наук.

Руководитель трех государственных контрактов на проведение доклинических исследований новых лекарственных препаратов (2015–2019 гг.); руководитель проекта «Обновление приборной базы ПГНИУ» в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» (2020 г); директор по развитию научной школы Пермского края «Биологически активные гетероциклы» (2018-2021 гг.); руководитель гранта Министерства образования и науки Пермского края Международная исследовательская группа «Азот- и кислород содержащие гетероциклы в синтезе лекарственных препаратов – от исследований к практике» (2019–2021 гг.) и др. грантов. Результаты научной деятельности руководимых ей групп (а также результаты других научно-пракических направлений химического факультета) получили широкую огласку .

Лауреат премии Пермского края в области науки в 2019 году; лауреат общенациональной премии «Профессор года» по Приволжскому федеральному округу в 2021 году.

Научные публикации 
Общее число публикаций — 160. Научные статьи в ведущих химических журналах, в основном входящих в «Scopus» и «Web of Science» («Журнал органической химии» (РФ), «Химия гетероциклических соединений» (Латвия), «Mendeleev Communications (РФ)» — 54. Монографии — 3. Учебные пособия (с грифами) — 2. Патенты РФ — 27.

Учебные пособия 
 Машевская И. В., Демидов С. М., Машевский В. В. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие для ВУЗов сельскохозяйственного профиля с грифом Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ и Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Пермь, 1997. 14,37 п.л.
 Машевская И. В., Демидов С. М., Шкрабак В. С., Шкрабак М. В. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие с грифом Министерства сельского хозяйства. Санкт-Петербург, 2002. 18.31 п.л.

Монографии 
 Машевская И. В., Масливец А. Н. 2,3-Дигидро-2,3-пирролдионы, конденсированные стороной [а] с различными гетероциклами и их бензо[в]аналоги- изатины: синтез, химические свойства, практическое применение. Пермь. ПГСХА. 2003. 8.8 п.л.
 Масливец А. Н., Машевская И. В. 2,3-Дигидро-2,3-пирролдионы. Пермь. Пермский госуниверситет, 2005. 7.44 п.л.
 Масливец А. Н., Машевская И. В., Алиев З. Г., Силайчев П. С. Исследование диоксогетероциклов методом рентгеноструктурного анализа (монография). Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2012.

Статьи («Scopus») 

 Chaudhary S., El-Shazly M., Mashevskaya I.V., Mathur M., Saleh N., Shyamlal B.R.K., Yadav D.K. Discovery of Natural Product Inspired 3-Phenyl-1H-isochromen-1-ones as Highly Potent Antioxidant and Antiplatelet Agents: Design, Synthesis, Biological Evaluation, SAR and In Silico Studies// Current Pharmaceutical Design - 2022, 28, 10. P. 829 - 840
 Alexander Yu. Maksimov, Svetlana Yu. Balandina, Pavel A. Topanov, Irina V. Mashevskaya and Sandeep Chaudhary. Organic Antifungal Drugs and Targets of Their Action // Current Topics in Medicinal Chemistry -2021. Vol. 21. Issue 8. P. 705-736.
 Balandina S.Y., Chaudhary S., Dmitriev M.V., Lukmanova D.N., Mashevskaya I.V., Pchelintseva D.I. Reaction of Hetareno[e]pyrrole-2,3-diones with Thiols: An Approach to Two Distinct 5-Thio-Substituted Pyrrole-2-one Derivatives// ChemistrySelect – 2021, 6. P.12623–12627.
 Ekaterina E. Stepanova, Svetlana Yu Balandina, Vera A. Drobkova, Maksim V. Dmitriev, Irina V. Mashevskaya, Andrey N. Maslivets. Synthesis, in vitro antibacterial activity against Mycobacterium tuberculosis, and reverse docking-based target fishing of 1,4-benzoxazin-2-one derivatives// Archiv der Pharmazie - 2020. Т.354. Vol. 2. - P.1-15. 
 P. A. Topanov, I. V. Mashevskaya, M. V. Dmitriev, and A. N. Maslivets Nucleophilic Addition of Oxindole to Pyrrolobenzoxazinetriones// Russian Journal of Organic Chemistry - 2020, Vol. 56, 4. P. 719–722
 D. N. Lukmanova, S. Yu. Balandina, R. R. Makhmudov & I. V. Mashevskaya. Antinociceptive and Antimicrobial Activity of Products from Reactions of Pyrrolobenzoxazinetriones with Thiosemicarbazones of Aromatic and Heteroaromatic Aldehydes// Pharmaceutical Chemistry Journal - 2020.Vol. 54. P. 236–240.
 Bharti Rajesh Kumar Shyamlal, Lalit Yadav, Mohit K. Tiwari, Manas Mathur, Jaroslav I. Prikhodko, Irina V. Mashevskaya, Dharmendra K. Yadav, and Sandeep Chaudhary. Synthesis, Bioevaluation, Structure-Activity Relationship and Docking Studies of Natural Product Inspired (Z)-3-benzylideneisobenzofuran-1(3H)-ones as Highly Potent antioxidants and Antiplatelet agents// Scientific Reports - 2020, 10 – 2307.
 Andrew R. Galeev, Maksim V. Dmitriev, Ivan G. Mokrushin, Irina V. Mashevskaya, Andrey N. Maslivets and Michael Rubin. Synthesis of Meta-substituted anilines via a three-component reaction of acetone, amines, and 1,3-diketones//Organic & Biomolecular Chemistry - 2019. 17, 10030-10044.
 Synthesis of Spiro[pyrrole-2,5-thiazoles] by Heterocyclization of Pyrrolobenzoxazinetriones with Aromatic Aldehyde Thiosemicarbazones Lukmanova D.N., Prikhod’ko Y.I., Mashevskaya I.V., Maslivets A.N.// Russian Journal of Organic Chemistry - 2017. Vol. 53, 12. P. 1903-1904. 
 Sharma V., Jaiswal P.K., Chaudhary S., Yadav D.K., Saran M., Mathur M., Swami A.K., Prikhodko J., Mashevskaya I.V. Microwave-assisted one-pot efficient synthesis of functionalized 2-oxo-2-phenylethylidenes-linked 2-oxobenzo[1,4]oxazines and 2-oxoquino[1, 4]oxalines: Synthetic applications, antioxidant activity, SAR and cytotoxic studies//Acta Chimica Slovenica - 2017. Vol. 64. № 4. P. 988-1004. 
 Jaiswal P.K., Sharma V., Chaudhary S., Prikhodko J., Mashevskaya I.V. On water ultrasound-assisted one pot efficient synthesis of functionalized 2-oxo-benzo[1,4]oxazines: first application to the synthesis of anticancer indole alkaloid, Cephalandole A.// Tetrahedron Letters - 2017. Vol. 58. № 22. P. 2077-2083.
 Kuslina L.V., Mashevskaya I.V., Maslivets A.N., Suchkova N.V. Reaction of 3-aroylpyrrolo[1,2-a]quinoxaline-1,2,4(5H)triones with arylhydrazines// Russian Journal of Organic Chemistry – 2015. Vol. 51, 9. P. 1301 – 1304.
 Kuslina L.V., Mashevskaya I.V., Maslivets A.N., Slepukhin P.A., Suchkova N.V. Five-membered 2,3-dioxo heterocycles: CI. Reaction of 3-aroylpyrrolo[2,1-c] [1,4]benzoxazine-1,2,4-triones with arylhydrazines. Crystal and molecular structure of substituted 2-hydrazonopyrrolo[2,1-c][1,4]benzoxazine// Russian Journal of Organic Chemistry – 2014.Vol. 50, 3. P. 425 – 428.
 Kuslina, L.V., Mashevskaya, I.V., Slepukhin, P.A., Maslivets, A.N. New pathway of the reaction of hetareno[a]pyrrole-2,3-diones with NH nucleophiles // Russian Journal of Organic Chemistry – 2012, Vol. 48, 1.P. 145–146.
 Mashevskaya, I.V., Makhmudov, R.R., Kuslina, L.V., Shurov, S.N., Maslivets, A.N. Synthesis and analgesic activity of the products of the interaction between 3-aroylpyrrolo[1,2-a]-quinoxaline-1,2,4(5H)-triones with benzoic acid hydrazides // Pharmaceutical Chemistry Journal – 2012. Vol. 45, 11. P. 660–663.

Примечания

Литература 
 Машевская Ирина Владимировна // Профессора Пермского государственного университета (1916—2016) / Гл. ред. В. И. Костицын. — Пермь: Изд-во ПГНИУ, 2017. — С. 379-380.

Ссылки 
 Ирина Владимировна Машевская // Персональная страница на сайте Пермского университета.
 Машевская Ирина Владимировна // Направления научной деятельности и научные лидеры -> Химические науки. Пермский государственный национальный исследовательский университет.
 Машевская Ирина Владимировна // Преподаватели кафедры органической химии Пермского университета.
 Машевская Ирина Владимировна // Состав кафедры безопасности жизнедеятельности Пермской сельхозакадемии.
 Машевская Ирина Владимировна. Патенты автора. 3-ароил-2-(2-арилгидразоно)пирроло[1,2-a]хиноксалин-1,4-(2h,5h)дионы, обладающие анальгетической активностью // Findpatent.ru.
 Машевская Ирина Владимировна, Масливец Андрей Николаевич, Тихонов Алексей Яковлевич, Мажукин Дмитрий Геннадьевич 1-ароилокси-4-гидрокси-3-оксо-1,2,3,4,4а,5,6,7,8,8а-декагидрохиноксалин-2-спиро(1-о-гидроксифенил-4,5-диоксо-2,3,4,5-тетрагидропирролы) и способ их получения // Freepatent.
 В Пермском университете будут готовить нанотехнологов // Nano News Net.
 Химфак классического университета возглавила Ирина Машевская // Новый компаньон. 5 апреля 2013 г.

Химики России
Преподаватели ПермГСХА
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели химического факультета Пермского государственного университета
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники химического факультета Пермского государственного университета
Деканы Пермского государственного университета
Деканы химического факультета Пермского государственного университета
Женщины-химики России